Desa Soko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 110,04), 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 110,82), 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 109,69), 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,22, long 112,40), 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,40, long 111,94), 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,80, long 111,07), 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,46), 

Robotskapade Indonesienförgreningar